Příjmení Cajthaml nese více osobností:

 Bohumil Cajthaml (* 1948) – český fotbalista
 David Cajthaml (* 1959) – český hudebník a výtvarník
 František Cajthaml (1868–1936) – český spisovatel a dělnický aktivista
 Jiří Cajthaml (* 1980) – český kartograf
 Kateřina Cajthamlová (* 1962) – česká dietoložka
 Markéta Cajthamlová (* 1959) – česká architektka a pedagožka
 Martin Cajthaml (* 1971) – český filosof a vysokoškolský pedagog
 Miloslav Cajthaml (* 1927) – český urbanista a architekt
 Miloš Cajthaml (* 1952) – český spisovatel a scenárista
 Neda Cajthamlová (* 1932) – česká urbanistka, architektka a publicistka

Podobná příjmení 
 Zeithaml
 Zeithammer

Česká příjmení